Partit Carlí antiliberal i foralista format l'any 1833, liderat per Carles Maria Isidre de Borbó
 Partit Carlí socialista autogestionari i federalista, reorganitzat l'any 1971, dirigit per Carles Hug de Borbó Parma
 Partit Carlí de Catalunya
 Partit Carlista del País Valencià 
 Partit Carlista d'Euskal Herria